Харальд Габриель Хьерне, Гаральд Габриель Йерне (; 2 мая 1848, Клагсторп, лен Скараборг — 6 января 1922, Уппсала) — шведский  и общественный деятель; член Шведской академии (с 1903).

Биография 
Харальд Габриель Йерне родился 2 мая 1848 года в Клагсторпе.

Профессор истории в Уппсале. Совершил ряд научных путешествий по Дании, России, Германии, Австрии, Италии и Англии; известен как серьёзный знаток истории Восточной Европы.

Опубликовал: «Om den fornsvenska nämnden enligt Götalagarne» (1872); «Om förhållandet mellan landslagens båda editioner» (1883); «Till belysning af Polens nordiska politik närmast före kongressen i Stettin 1570»; «Sigismunds svenska resor», «De äldsta svensk-ryska legationsakterna» (всё в Уппсале, 1884), и культурно-исторический очерк: «Från Moskwa till Petersburg. Rysslands Omdaning» (Уппсала, 1888—1889).

В статье «Ryska konstitutionsprojekt år 1730 efter svenska förebilder» (в «Historisk Tidskrift», 1884) Йерне впервые сделал попытку точно указать шведские источники «кондиций» верховников, сопоставив их с соответственными статьями шведских государственных актов: «формы правления» 1720 и «королевской присяги» Фридриха I, относящейся к тому же году. В русской литературе этими данными воспользовался один только П. Н. Милюков, в своей статье: «Попытка государственной реформы при воцарении императрицы Анны Иоанновны».

Харальд Габриель Йерне умер 6 января 1922 года в городе Уппсале.

Библиография 
 

Semiterna (i "Illustrerad Verldshistoria", utgiven av E. Wallis, 1875), 
Statsreglering och konungamakt (i "Svensk tidskrift", 1874), 
Våra ståndsriksdagar (därstädes 1875), 
Skandinavisk laghistoria (därstädes 1876), 
Antinormannismen i den ryska historieskrifningen (i "Historiskt bibliotek", 1879), 
En rysk emigrant i Sverige för tvåhundra år sedan (den bekante Grigorij Kotosjichin; i "Historisk tidskrift", 1881; översatt på ryska i kejserliga vetenskapsakademiens handlingar, 1882), 
Bidrag till historien om Sigismunds förhållande till det habsburgska huset 1589-1604 (därstädes, 1883), 
Om förhållandet emellan landslagens båda redaktioner (i "Uppsala universitets årsskrift" 1884), 
Till belysning af Polens nordiska politik före och efter kongressen i Stettin 1570 (1884), 
Sigismunds svenska resor (1884), 
Öfversikt av Sveriges ställning till främmande makter vid tiden för 1772 års statshvälfning (1884), 
Ryska konstitutionsprojekt år 1730 efter svenska förebilder (i "Historisk tidskrift", 1884), 
Rysslands omdaning (2 häften, oavslutat, 1888-1889), 
Storpolitiska villobilder från Frihetstiden (1889; i "Nordisk tidskrift"), 
Rysslands historia (i Nordisk familjebok, s. å.), 
Ryssland under nordiska krigets återverkan (i "Nordisk tidskrift", 1892), 
Helsingelif under Helsingelag (1893; ny uppl. 1902),  
Reformationsriksdagen i Västerås (1902.), 
Sveriges statsskick under reformationstiden (1902) och 
Sveriges statsskick i 17:e årh. (1895), bägge utgörande "grundlinjer till föreläsningar", 
Svensk-ryska förhandlingar 1564-72. Erik XlV:s ryska förbundsplaner (1897; i "Hum. vet. samf. i Uppsala skrifter"), 
Gustaf Adolf, protestantismens förkämpe (1901); även i tysk upplaga i samlingsverket "Der protestantismus am ende des neunzehnten jahrhunderts", 1900-02), och det för den moderna Karl XII:s-forskningen banbrytande arbetet 
Karl XII. Omstörtningen i Östeuropa 1697-1703 (1902). 
"Medeltidens statsskick omkr. 800-1350. Valda texter" (1895) och flera källskrifter till svensk-rysk historia, till exempel 
"Utdrag ur ryska krönikor, hufvudsakligen ang. Jakob De la Gardies fälttåg" (i "Historiskt bibliotek", 1879-1880), 
"Ur brefvexlingen emellan konung Johan III och tsar Ivan Vasilievitsch" (därstädes 1880) samt 
"De äldsta svensk-ryska legationsakterna" (1884), och i olika tidskrifter publicerat många smärre uppsatser i rysk och svensk-rysk historia. Bland Hjärnes skrifter märks dessutom essaysamlingarna 
Blandade spörsmål (1903),
Östanifrån, minnen och utkast (1905) och 
Svenskt och främmande (1908), 
Minne af Carl Snoilsky (i Svenska Akademiens handlingar ifrån år 1886, del 18, 1904).

Примечания

Литература

Ссылки 
 järne, 7. Harald Gabriel // Nordisk familjebok.

Похороненные на Старом кладбище (Уппсала)
Почётные доктора Уппсальского университета